Las siglas SFM pueden referirse a: 

San Francisco de Macorís, municipio y ciudad de la República Dominicana.
Servicios Ferroviarios de Mallorca, empresa pública encargada de la explotación de líneas de ferrocarril y metro de vía estrecha en la isla española de Mallorca.